Celine (mađarski Celine) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Podturen, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 358 stanovnika te 109 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji